Molekulska formula -{C23H34O3}- se može odnositi na:
 AM-905
 AM-906